Charles Dixon, noto come Chuck Dixon – fumettista statunitense
 Charles Dixon – pittore britannico
 Charles Dixon – tennista britannico